Kuene oder Küne ist der Name folgender Personen:

 Andreas Küne (Andreas Küene; Andreas Khuene; Andreas Khüne; Andreas Kühne; vor 1570–1599), Herzoglich Braunschweigisch-Lüneburg-Wolfenbütteler Münzmeister in Goslar

 Johann Kuene van Franckenberg († nach 1491), neunter und letzter bekannter Dombaumeister am Kölner Dom im Mittelalter
 Konrad Kuene van der Hallen (* 1400 oder 1410; † 1469; auch Koene, Coene, Kuen, Kuyn), deutscher Steinbildhauer und Kölner Dombaumeister

Siehe auch:
 Kühne